Джордж Бургвейн Андерсон (;  — ) — американский военный, генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США. Андерсон стал одним из шести генералов, погибших в сражении при Энтитеме в сентябре 1862 года.

Ранние годы 
Джордж Андерсон был старшим сыном плантатора Уильяма Андерсона и Фрэнсис Элизы Бургвейн. Он приходился родственником Генри Кингу Бургвейну, будущему командиру 26-го северокаролинского полка. Андерсон родился около города Хиллсборо в Северной Каролине. Он поступил в Институт Колдуэлла и ещё в процессе обучения получил разрешение поступить в военную академию Вест-Пойнт. В Академии Андерсон учился на одном курсе с Генри Слокамом и окончил её в 1852 году, 10-м в классе по успеваемости. Его определили во 2-й драгунский полк во временном звании второго лейтенанта. Он прошёл дополнительную драгунскую подготовку в Карлайлских казармах в Пенсильвании. 21 марта 1854 года он получил постоянное звание второго лейтенанта.

13 декабря 1855 года он стал первым лейтенантом драгунского полка. Служил на западе: в Техасе, Канзасе и Юте.

Гражданская война 
Андерсон покинул армию США 25 апреля 1861 года, после сражения за форт Самтер и сецессии Вирджинии, но ещё до сецессии Северной Каролины. 16 июля Губернатор Джон Эллис назначил его полковником 4-го северокаролинского полка Армии Конфедерации. Весной 1862 года полк Андерсона был включён в состав бригады Уинфилда Фетерстона. В роли командира полка Андерсон участвовал в сражении при Уильямсберге в мае 1862 года и был за это награждён повышением до бригадного генерала 9 июня 1862 года. В конце мая Фетерстон не смог командовать бригадой по состоянию здоровья и временно передал её Андерсону. 1 июня Андерсон впервые командовал бригадой в сражении при Севен-Пайнс. Эта бригада состояла из четырёх полков:
 27-й джорджианский: полковник Леви Смит
 28-й джорджианский: капитан Джон Уилкокс
 4-й северокаролинский: майор Брайан Граймс
 49-й вирджинский: полковник Уильям Смит

Андерсон стал командовать бригадой в дивизии Дэниеля Хилла и участвовал в Семидневной битве. В бою при Малверн-Хилл он был ранен в руку во время атаки. Ввиду ранения его перевели служить в укрепления Ричмонда, где он провёл июль в составе дивизии Густавуса Смита. После Семидневной битвы его бригада была реорганизована и теперь состояла из четырёх северокаролинских полков:
 2-й северокаролинский пехотный полк, полк. Чарльз Тьеу
 4-й северокаролинский пехотный полк, полк. Брайан Граймс
 14-й северокаролинский пехотный полк, полк. Рисден Беннетт
 30-й северокаролинский пехотный полк, полк. Френсис Паркер

Андерсон вернулся в строй только к началу Мэрилендской кампании.

После вторжения в Мэриленд бригада Андерсона вместе с другими бригадами дивизии Дэниеля Хилла была оставлена для охраны ущелий в Южных Горах. 14 сентября бригада участвовала в обороне ущелья Фокса. После отступления к Шарпсбергу дивизии Хилла было поручено оборонять центр позиций армии Конфедерации во время сражения при Энтитеме, и бригада Андерсона была поставлена на правом фланге на дороге Санкен-Роуд, рядом с алабамской бригадой Роберта Родса. Когда северяне начали наступление на центр противника, бригады Родса и Андерсона были единственными бригадами на этом участке. Генерал Ли послал им на помощь дивизию Ричарда Андерсона, и справа от северокаролинцев встала джорджианская бригада Эмброуза Райта. Когда началось наступление федеральной дивизии Исраеля Ричардсона, бригада Райта была атакована с фланга и вынужденно отступила, и вслед за ней бригада Андерсона тоже была оттеснена назад и понесла тяжёлые потери. Бригада имела 1200 человек в начале сражения и потеряла 103 человека убитыми, 235 ранеными и 177 пленными.

Джордж Андерсон получил тяжёлое ранение — пуля раздробила ему лодыжку — и сдал командование полковнику Беннетту. В обозе с ранеными Андерсон был доставлен в Стаутон, а оттуда поездом переправлен в город Релей. Он умер через месяц во время операции по ампутации ноги.

Бригада Андерсона была передана генералу Стивену Рамсеру.

Андерсона похоронили на кладбище Хисторик-Оаквуд-Семетери.

Через два дня после смерти Андерсона у него родился сын, которого назвали так же Джорджем Бургвейном (1862—1910). Впоследствии он служил послом США на Мартинике.

Примечания

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1852
 Краткая биография
 Рапорт полковника Беннетта о действиях бригады Андерсона в сражении при Энтитеме 
 Памятник Андерсона на энтитемском поле боя

Генералы армии Конфедерации
Выпускники Военной академии США
Погибшие в Гражданскую войну в США